Маркозов — фамилия:

 Маркозов, Василий Иванович (1838—1908) — генерал от инфантерии, участник Кавказской войны.
 Маркозов, Дмитрий Васильевич — Геогргиевский кавалер; полковник; 30 июня 1917.
 Маркозов, Иван Павлович — Геогргиевский кавалер; майор; № 6598; 5 декабря 1841.